

Geografia
 Aki  – città della prefettura di Kōchi
 Aki  – antica provincia giapponese

Sigle 
 Associazione Kitesurf Italiana  – organizzazione di kitesurfing
Acute Kidney Injury – danno renale acuto

Astronomia
 Aki  – cratere meteoritico di Marte

Codici
 AKI- codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Akiak (Stati Uniti)

Onomastica
 Aki  – nome proprio di persona giapponese femminile
 Aki – diminutivo del nome proprio di persona scandinavo Joakim
 Áki – forma norrena originale del nome proprio di persona scandinavo Åke

Cinema
 Aki  – personaggio del film Agente 007 - Si vive solo due volte

Altro
 Aki  – nave da battaglia della Marina imperiale giapponese